Isurus är ett släkte av hajar. Isurus ingår i familjen håbrandshajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Håbrandshajar
Isurus